Die Tabelle führt alle deutschen Messeveranstaltungen auf, die mehr als 100.000 Besucher zählten. Dargestellt ist jeweils das Jahr mit den höchsten bekannten Besucherzahlen. Die Flächenangabe bezieht sich auf die vermietete Aussteller-Standfläche (also ohne Sonderschauflächen und ohne Gang- und Foyer-Flächen).

Siehe auch 
 Weltleitmessen in Deutschland (Auswahl)

Einzelnachweise 

!
Messeveranstaltungen, Deutschland
Messeveranstaltungendeutschland